Tribun kan avse:

 Tribun (arkitektur) – byggnadsdetalj
 Tribun (ämbete) – titeln på en rad romerska ämbeten

Se även
Tribunal – en domstol som skapats för ett speciellt ändamål